Der Coupe d’Europe 1991/92 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 34. Auflage fand vom 29. bis zum 31. Mai 1992 in Zundert statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Teletronika Zundert verteidigte auf heimischen Tischen erfolgreich den Coupe d’Europe vor dem B.C. Elite Duvel und dem B.K. Borgen Helsingborg.

Die Qualifikationsergebnisse sind nicht komplett vorhanden.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Zundert

Finalrunde in Zundert

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 1991/92 

1992
Coupe dEurope 1991/92
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Brabant
Zundert